

Presentación previa 
Diego Schwartzman y Horacio Zeballos eran ellos defensores del título, decidieron no participar este año.

Robin Haase y Aisam-ul-Haq Qureshiganaron el título tras derrotar en la final Nicholas Monroe y Artem Sitak.

Cabeza de serie 

 ' Robin Haase /  Aisam-ul-Haq Qureshi (Campeones)
  Nicholas Monroe /  Artem Sitak (Finalistas)

<ol start=3>
  Colin Fleming /  Jonathan Marray ''(Semifinales)
  Johan Brunström /  Jonathan Erlich ''(Cuartos de final)

Cuadro

Referencias 
 Cuadro de dobles

Challenger de Aix-en-Provence 2015